Quinto Múcio Cévola (cônsul em 220 a.C.), cônsul romano em 220 a.C..
 Quinto Múcio Cévola (pretor em 215 a.C.), pretor romano em 215 a.C..
 Quinto Múcio Cévola (cônsul em 174 a.C.), cônsul romano em 174 a.C., filho do anterior.
 Quinto Múcio Cévola (cônsul em 117 a.C.), conhecido como "Áugure", cônsul romano em 117 a.C., filho do anterior.
 Quinto Múcio Cévola (cônsul em 95 a.C.), cônsul romano em 95 a.C..

Desambiguações de antropônimos